

Єремієвська сільська рада — сільське поселення, Сосновоборський район, Пензенська область
 Єремієвська сільська рада — сільське поселення, Чишминський район, Башкортостан